Akcja AB – kryptonim akcji hitlerowskich Niemiec wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji
 AB – skrót od szw. Aktiebolag, czyli szwedzkiej spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością, zbliżonej w swojej konstrukcji do polskiej spółki akcyjnej, np. Victor Hasselblad AB
 AB – grupa krwi
 AB – skrót pocztowy kanadyjskiej prowincji Alberta
 AB – Avant Browser
 AB SA – spółka giełdowa
 Akademia Bydgoska
 AB – torpeda polskich okrętów podwodnych typu Orzeł

Zobacz też 
 Ab